65-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 11 мая 1986 года во дворце спорта «Штадтхалле» в Карл-Маркс-Штадте (ГДР). В турнире приняли участие 127 (по данным газеты «Руде право» — 122) спортсменов из 22 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 100 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/
 Rudé Právo 8.5.1986, s. 8. Horváth nečekaně šestý
 Rudé Právo 9.5.1986, s. 8. Tři rekordy Šalamanova
 Rudé Právo 12.5.1986, s. 7. Medaile na nás nezbyly

1986
Спорт в Германии в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Хемнице
Чемпионаты Европы в ГДР
Май 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
1986 год в тяжёлой атлетике